El Torneig de Budapest 2011, oficialment conegut com a Budapest Grand Prix 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 16a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 10 de juliol de 2011 al Romai Tennis Academy de Budapest, Hongria.

La tennista italiana Roberta Vinci va guanyar el seu tercer títol de la temporada.

Quadre individual femení

Quadre doble femení 

2011
WTA Tour 2011